USS Arizona ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos en honor al estado de Arizona, el cual, fue admitido como estado de la unión el 14 de febrero de 1912. Los anteriores a esta fecha, recibieron su nombre en honor al conocido como territorio de Arizona, que era parte del territorio de Nuevo México.

 El  fue puesto en grada en 1858, y prestó servicio durante la Guerra de Secesión.
 El  fue una fragata propulsada por una máquina de vapor botada en 1865 con el nombre USS Neshaminy. Fue renombrada en dos ocasiones, y portó el nombre de Arizona durante menos de tres meses.
 El  fue un acorazado clase Pennsylvania, que fue hundido por bombarderos japoneses durante el ataque a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941.
 el USS Arizona (SSN-803), futuro submarino nuclear de la clase Virginia Block V.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos